Los alides son las dinastías de descendientes de Ali ibn Abi Talib, primo y yerno del profeta islámico Mahoma. Los musulmanes chiíes lo consideran el primer Imán designado por Mahoma y el primer califa legítimo.

Líneas de ascendencia 

Principalmente los sunitas en el mundo árabe reservan el término sharif o "jerife" para los descendientes de Hasan ibn Ali, mientras que el término sayyid se usa para los descendientes de Husáin ibn Ali. Tanto Hasan como Husáin fueron nietos de Mahoma, gracias al matrimonio de Ali, primo de Mahoma, con su hija Fátima. Sin embargo, desde que comenzó la era post-hachemí, el término sayyid se ha utilizado para referirse a descendientes tanto de Hasan como de Husáin. Los árabes chiitas usan los términos sayyid y habib para referirse a los descendientes tanto de Hasan como de Husáin. 

Para intentar resolver la confusión que rodea a los descendientes de Mahoma, los califas otomanos durante el siglo XIX d.C. intentaron replicar el Almanaque de Gotha (un tomo que enumera las casas nobles de Europa) para mostrar líneas de ascendencia conocidas y verificables. Aunque no está 100 % completo en su alcance (algunas líneas podrían haber sido excluidas por falta de pruebas, si bien no se incluyen líneas falsas), el resultante "Kitab al-Ashraf" (Libro de los Jerifes), conservado en el Museo del Palacio de Topkapi en Estambul es una de las mejores fuentes de evidencia de ascendencia de Mahoma. 

Hay varias dinastías de origen alide: 

 Ali ibn Abi Talib 
 Hasan ibn Ali 
 Zayd ibn Hasan 
 Hasan ibn Zayd de la dinastía zaydí de Tabaristán (alávida) 
 Hasan ibn Hasan al-Mu'thannā 
 Abd Allah al-Kāmil 
 Musa al-Ŷawn 
 Ibrahim 
 Muhámmad ibn Yúsuf al-Ujaidir de la dinastía ujaydirí de Al-Yamama 
 Daúd ibn Hasan 
 Sulaymán ibn Daúd de la dinastía sulaymaní de Yemen 
 Ibrahim ibn Hasan 
 Ismaíl ibn Ibrahim 
 Ibrahim Tabataba ibn Ismaíl 
 Qásim al-Rassi de la dinastía rassí de Yemen 
 Abdallah ibn Hasan 
 Yaáfar ibn Abdallah de los Sharifs de Susa, Túnez 
 Muhámmad ibn Abdallah de la dinastía alauí de Marruecos 
 Idrís ibn Abdallah de la dinastía Idrisí de Marruecos 
 Dinastía Hammudí de Algeciras, Málaga, Sevilla y el Reino de Granada 
 Sulaymán ibn Abdallah de la dinastía sulaymaní de Tremecén, Archgoul, Tenes (Argelia occidental)  
 Musa ibn Abdallah 
 Abdallah ibn Musa 
 Musa ibn Abdallah ibn Musa 
 Banu Qatadah / Hachemitas 
 Jerifes de la Meca 
 Reyes de Jordania 
 Reyes de Irak 
 Reyes del Hiyaz 
 Reyes de Siria 
 Sulayman ibn Abdallah de los jerifes sulaymaníes de La Meca 
 Husáin ibn Ali de los Imanes chiíes 
 Imanes ismailíes 
 Fatimíes 
 Imanes Nizaríes 
 La dinastía safávida afirma descender de Husáin ibn Ali, compartiendo los primeros cinco gobernantes originales con los fatimíes. Muchos académicos han puesto en duda esta afirmación, y parece haber algún consenso entre los académicos de que la familia safávida provenía del Kurdistán persa. 
 La dinastía Al Qasimi (Qawasim) de Sharjah y Ras al-Khaimah, afirma descender del décimo Imam, Ali al-Hadi.

Árboles genealógicos 

Esta es una tabla de las interrelaciones entre las diferentes partes de las dinastías alides: 

A continuación se muestra un árbol genealógico simplificado de Husán ibn Ali. Las personas en cursiva son consideradas por la mayoría de musulmanes chiitas y sunitas como Ahlul Bayt (Gente de la Casa). Los chiíes duodeciimanos también ven al los Imamah del cuarto al duodécimo como Ahl ul-Bayt.

Árbol genealógico de Husáyn ibn Ali

Árbol genealógico de Hasan ibn Ali 
Los hachemíes de los Jerifes de La Meca, reyes de Jordania, Siria e Irak, descienden del otro hermano, Hasan ibn Ali:     
  

Los alauíes, reyes de Marruecos, también descienden del otro hermano, Hasan ibn Ali, a través de Al-Hassan Addakhil: 

Gráfico genealógico de la ascendencia hasta Mahoma de la dinastía idrisí, gobernantes de Fez y Marruecos, reyes de Túnez y la dinastía Sanusí, fundadores y jefes de la orden libia Sanusí y reyes de Libia también descienden del otro hermano, Hasan ibn Ali, a través de Al-Hassan Addakhil.

Referencias

Enlaces externos 

 Descendientes de Ali ibn Abi Talib (Dynastie des Alides, en francés):  
 Rama Hasaní de los alides (entre los que se encuentran los miembros de la dinastía (real) Alauí de Marruecos):  
 Rama idrisí de los alides (entre los que se encuentran los miembros de la dinastía (real) idrisí de Marruecos):  
 Rama fatimí  

Dinastías chiitas
Historia de Oriente Medio